Рейно (Реино;  или Raynaud; ) — многозначный термин.

Топоним 
 Рейно (Реино) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Беневенто.

Персоналии 
 Рейно, Антуан (Antoine André Louis Reynaud; 1771—1844) — французский математик.
 Рейно, Жан (1806—1863) — французский философ; брат Леонса Р.
  — французский инженер и архитектор.
 Рейно, Леонид Давыдович (1907—1985) — советский военный лётчик, генерал-майор авиации.
 Рейно, Мишель (1931—2018) — французский математик.
 Рейно, Морис (1834—1881) — французский врач, педагог и учёный, описавший заболевание, названное впоследствии его именем — болезнь Рейно.
 Рейно, Поль (1878—1966) — французский политик и юрист периода между двумя мировыми войнами, сторонник экономического либерализма, яростный противник Германии.
 Рейно, Рудольф Леонидович (1934—1978) — советский военнослужащий, полковник, лётчик-истребитель первого класса, лётчик-снайпер.
 Рейно, Филипп (1922—2018) — французский хоккеист на траве.
 Рейно, Шарль Рене (1656—1728) — французский математик.
 Рейно, Эмиль (1844—1918) — французский изобретатель, художник.

См. также 
 Рено (Reynaud)
 Болезнь Рейно

Примечания